Влади́мир Абросимов:

 Абросимов, Владимир Ксенофонтович (1940—2015) — советский и российский учёный-химик.
 Абросимов, Владимир Николаевич (1949—2019) — советский и российский учёный-медик.
 Абросимов, Владимир Сергеевич (1948—2018) — советский и российский актёр.